Weiße Burg steht für
Weiße Burg Friesheim, Nordrhein-Westfalen 
Weiße Burg (Sechtem), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
Weißenburg
Witteburg